Het mannen enkelspel in het tafeltennis op de Olympische Zomerspelen 2012 werd gespeeld van 28 juli tot 2 augustus. Het evenement vond plaats in het London ExCeL International Exhibition Centre, waar ook de vechtsporten en het schermen plaatsvonden. Op 25 juli vond de loting plaats.

Er werd gespeeld in een knock-outsysteem met een troostfinale voor de bronzen medaille. In 2008 was het podium bezet door drie Chinese tafeltennissers. Ma Lin won het goud.

Medaillewinnaars

Plaatsingslijst
De eerste 16 spelers van de ITTF-wereldranglijst van juli 2012 kwalificeerden zich direct voor de derde ronde. De nummers 17 tot en met 32 startten in de tweede ronde. De nummers 33 tot en met 58 begonnen in de eerste ronde en de nummers 59 tot en met 70 begonnen in een voorronde

Toernooischema

Laatste 4

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Mannen enkelspel